Elisabeth von Württemberg ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Württemberg (1412–1476), durch Heirat Gräfin von Werdenberg-Sargans
 Elisabeth von Württemberg (1548–1592), durch Heirat Gräfin von Henneberg-Schleusingen und Herzogin von Pfalz-Veldenz-Lauterecken
 Elisabeth von Württemberg (1767–1790), durch Heirat Erzherzogin von Österreich
 Elisabeth Alexandrine von Württemberg (1802–1864), durch Heirat Markgräfin von Baden
 Elisabeth von Brandenburg (1451–1524), durch Heirat Herzogin von Württemberg
 Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth (1732–1780), durch Heirat Herzogin von Württemberg